Bogos este un nume de familie, care se poate referi la

 Dimitrie Bogos (1889, Grozești, județul Lăpușna  1946, București)
 Vladimir Bogos (1893, Boldurești, Basarabia  1950, Cluj), un medic și om politic român, membru al Sfatului Țării

Nume de familie românești
Nume proprii